Kim Smith (Chiswick, Middlesex, 18 de novembro de 1960), mais conhecida pelo nome artístico de Kim Wilde, é uma cantora pop inglesa. Em 1983, ela recebeu um Brit Award de Melhor Cantora Britânica.

Biografia 
Kim alcançou a fama nos inícios dos anos 1980 com o seu maior sucesso "Kids in America", que atingiu o segundo lugar no Reino Unido, e pelo qual recebeu em 1983 o Brit Award de melhor cantora britânica.

A sua carreira musical começou com um pop mais ligado ao punk e ao new wave. A maioria das suas canções foram composições próprias, em colaboração com o seu irmão. Nos primeiros anos da década de 1980 destaca-se a sua canção "View from a Bridge", que mistura romance e intriga como uma comédia de detetives.

Nos finais da década de 1980, Kim Wilde, lança-se num pop mais clássico e dançável, que devolveu-lhe a fama depois de alguns discos sem sucesso e fez alcançar sucesso em toda a Europa com canções como "You Came", "Never Trust a Stranger" ou "You Keep Me Hangin' On", que foi o seu primeiro e até ao momento (2008) o único número um nos Estados Unidos da América.

Em 1988, acompanhou Michael Jackson como estrela convidada nas apresentações europeias da turnê Bad World Tour.

Sua fama diluiu-se na década de 1990, ainda que publicasse singles de sucesso como "Love Is Holy" e especialmente "If I Can't Have You", e o álbum Kim Wilde: The Singles Collection. Em 1995,  depois do fracasso de vendas do seu álbum Now and Forever, retirou-se da música para e dedicar à televisão. Apesar disso, periodicamente ainda se lança na música, com compilações e algum single. Em 2003, fez sucesso em um dueto com a cantora alemã Nena, com a música "Anyplace, Anywhere, Anytime" (ou "Irgendwie Irgendwo Irgendwann", em alemão) . Em 2006, lançou um novo álbum: Never Say Never. Kim também escreveu vários livros sobre jardinagem, atividade a que ela também se dedica profissionalmente.

Discografia

Álbuns de estúdio 

Kim Wilde (1981)
Select (1982)
Catch As Catch Can (1983)
Teases & Dares (1984)
Another Step (1986)
Close (1988)
Love Moves (1990)
Love Is (1992)
Now & Forever (1995)
Never Say Never (2006)
Come Out and Play (2010)
Snapshots (2011)
Wilde Winter Songbook (2013)
Here Come the Aliens (2018)

Compilações e outros álbuns 
The Very Best of Kim Wilde (1984)
The Singles Collection 1981-1993 (1993)
The Remix Collection (1993)
The Very Best of Kim Wilde (2001)
The Hits Collection (2006)

Singles

Ligações externas 

 
 

Cantores da Inglaterra
Músicos vencedores dos Brit Awards